Animaniacs – serie televisiva d'animazione prodotta negli Stati Uniti e ideata da Tom Ruegger trasmessa a partire dal 1993
 Animaniacs – serie televisiva d'animazione statunitense sviluppata da Wellesley Wild e Steven Spielberg trasmessa a partire dal 2020
 Animaniacs – videogioco del 1994 ispirato alla serie animata